Константин Иванович Лемешев (Лемешов) (7 апреля 1907, Санкт-Петербург, Российская империя — 21 сентября 1950, Ленинград, СССР) — советский футболист, полузащитник и тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1944).

Старший брат Владимира Лемешева.

Биография 
Начал играть в 1922 году в Петербурге в клубной команде «Путиловского кружка».

В 1926—1932 — в составе команды «Красный путиловец», Ленинград, в 1933—1935 — в «Красной заре».

В 1936 играл в клубной команде «Локомотив» (Ленинград).

Как игрок характеризовался подвижностью и надежностью в игре. Выделялся грамотной позиционной игрой.

С 1938 (с июля) по 1940 год — главный тренер ленинградской «Красной зари/Электрика», в 1941 (по июль), 1944—1945 и 1948—1950 возглавлял ленинградский «Зенит».

В 1946 году работал с командой «Пищевик» (Ленинград).

Как тренер отмечался требовательностью к футболистам, одновременно будучи уважительным по отношению к ним. Никогда не перекладывал на игроков вину за неудачи команды. Все возглавляемые Лемешевым команды отличались боевитостью и высокой дисциплиной.

Летом 1950 года врачи потребовали, чтобы К. Лемешев прекратил тренерскую работу по состоянию здоровья, однако он продолжал руководить командой в домашних матчах. В выездных матчах «Зенитом» руководство осуществлял его помощник Георгий Ласин. Во время домашнего матча 17 сентября со сталинским «Шахтёром» Лемешеву стало плохо, его прямо со стадиона увезли в больницу, а несколько дней спустя он скончался.

Память 
6 апреля 2012 года, в честь 105-летней годовщины со дня рождения тренера, на стене у 1-го сектора стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге была установлена мемориальная доска.

Достижения 
В качестве игрока
 Чемпион Ленинграда 1934, 1936
 Играл за сборную Ленинграда

В качестве тренера
 Обладатель Кубка СССР 1944

Примечания

Ссылки 
 Тренер (2004)
 Константин Лемешев: к юбилею легендарного тренера (2012)
 Профиль на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Локомотив» Санкт-Петербург
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Похороненные на Большеохтинском кладбище